! kan syfta på:

 ! – ett så kallat stort skiljetecken, se utropstecken
 ! – ett fakultetstecken inom matematiken, se  fakultet (matematik)
 ! – reprsenterar "not" inom programmering, se negation
 ! (album) – ett album av The Dismemberment Plan från 1995.